Skybridge steht für:
 Skybridge (Chicago), Wolkenkratzer in Chicago
 Skybridge (Sotschi), Fußgänger-Hängebrücke in Sotschi
 Skybridge (TransLink), Eisenbahn-Schrägseilbrücke in Kanada
 Langkawi Sky-Bridge, Fußgänger-Schrägseilbrücke in Malaysia

Siehe auch:
 Skyway
 Skye Bridge